Склад збірної Данії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше... 
 

Данія
Данія 2000